Detta är en lista över sjöar i Nyköpings kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Nyköpings kommun.

Lista

Noter

Nyköpings kommun
 Lista